Луций Корнелий Сципион () (около 197 — около 164 гг. до н. э.) — римский военный и политический деятель из патрицианского рода Корнелиев.

Луций Корнелий Сципион был сыном консула 190 года до н. э. того же имени.

К 168 году занимал должность военного трибуна, в 167 году — городского квестора. В том же году ездил в Капую для встречи Прусия II, царя Вифинии, затем сопровождал его по Риму.

Умер в возрасте 33 лет.

Примечания

Литература 
 Фюстель де Куланж Н. Д. — Гражданская община древнего мира // Пер. с фр. А. М. под ред. проф. Д. Н. Кудрявского. — Санкт-Петербург, 1906 г.

Ссылки 
 
 

Корнелии Сципионы
Квесторы
Военные трибуны